Пешина:

 Пешина — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Л’Акуила.
 «Пешина» — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.

 Пешина, Гинтаутас (род. 1952) — литовский шахматист, международный мастер.
 Пешина, Ольга Александровна (род. 1987) — российская футболистка и мини-футболистка, играющая на позиции нападающего.
 Пешина, Томаш Ян (1629—1680) — чешско-моравский писатель-полемист, историк.

См. также 
 Пешин